Fife Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Fife Lake (sjö i Kanada, Saskatchewan),

USA 

 Fife Lake (ort), Michigan, Grand Traverse County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar